Synkope è una band musicale che appare nel panorama musicale italiano nel 1996 con il brano Metamorphose distribuito dalla Dig It International su etichetta Dangerous e, ancora oggi è un ricercatissimo vinile in alcuni Paesi come la Germania.

I componenti del gruppo sono Fabrizio Strada e Mirko Rinaldi, che collaborano attivamente per un certo periodo con Maurizio Braccagni, lavorano nell'ambito della dance music e, pubblicando diversi vinili tra cui Jumpy - Flat Track, Jumpy - Let Move Your Feet e Star Noize - Oompa Loompa, entrando a far parte di molte compilation.

Il gruppo Synkope ha creato alcune soundtrack per spot televisivi ed è stato possibile ascoltare le loro tracce audio in diverse emittenti radiofoniche italiane, tra cui Radio DeeJay, Discoradio e RIN Radio Italia Network.

Negli ultimi anni i Synkope hanno cambiato nettamente stile e, abbandonata la musica techno, hanno scelto di produrre musica elettronica.

Discografia 
1996 - Metamorphose
2003 - Dance desire
2004 - The flame of moon
2005 - Faithfull eyes
2006 - I can say
2006 - Hybrid
2008 - Hiron men
2008 - The club
2009 - The ritual
2009 - Synkope is back!
2010 - Hypnotic poison
2010 - Beat conductor
2010 - Lycanthrope
2011 - Dreaming of you
2011 - Take Control!
2011 - Siete Uomini
2011 - I Swear

Collaborazioni 
 
Dj Roswell - Do you wanna fly? / anno: 2003
Plastic age - Utopia / anno: 2003
Labelle - Looking in your eyes / anno: 2002
Low back - Gut der musik / anno: 2002
Low back - Rhythm of life / anno: 2002
Model E - Computer world / anno: 2001
Arabic solution - Theme of peace / anno: 2001
Star Noize - Oompa loompa / anno: 2001
Jumpy - Flat track / anno: 2001
Ensoniqa - Keep the base / anno: 2001
Jumpy - Let move your feet / anno: 2000

Synkope in altri progetti
 Jumpy
 Ensoniqa
 Star Noize
 Arabic Solution
 Model-E
 Low back
 Labelle
 Plastic age
 Dj Roswell

Compilations
 D.Trance Vol.4
 Public move compilation
 Collegamento mentale Vol.4
 My name is techno compilation
 Discoradio compilation 2002
 Techno tribù compilation
 My name is techno Vol.3

Collegamenti esterni